

Cucina 
 Guta, dolce tipico pasquale calabrese

Geografia 
 Guta, villaggio ucraino dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Ratne
Guta – circoscrizione della Tanzania